Перша сіяна Кріс Еверт-Ллойд виграла свій 5-й U.S. Clay Courts і  $20,000, у фіналі перемігши третю сіяну Івонн Гулагонг Коулі з рахунком 6–4, 6–3. Це відбулося після трирічної перерви, під час якої зобов'язання World Team Tennis входили в суперечність з турніром.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Керрі Рід (3-тє коло)
  Івонн Гулагонг Коулі (фінал)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Регіна Маршикова (півфінал)
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Стейсі Марголін (2-ге коло)
  Керолайн Столл (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1979